De Noorse voetbalbeker 1991 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1991) was de 86ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 29 mei met de eerste ronde en eindigde op 20 oktober 1991 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Strømsgodset dat Rosenborg in de eindstrijd met 3-2 versloeg en daarmee voor de vierde keer in de clubgeschiedenis het bekertoernooi op zijn naam schreef.

Schema

Zie ook
 Tippeligaen 1991
 1. divisjon 1991
 Noors voetbalelftal in 1991

1991
Noorwegen